Алекса́ндр Марты́нов:
 Мартынов, Александр Андреевич (род. 2004)  — белорусский и российский футболист.
 
 Мартынов, Александр Владимирович (род. 1981)  — приднестровский государственный деятель, председатель правительства ПМР с 2016 года.
 Мартынов, Александр Гаврилович (род. 1942) — Верховный атаман Союза казаков России.
 Мартынов, Александр Евстафьевич (1816—1860) — русский актёр.
 Мартынов, Александр Максимович (1911—1942) — танкист-ас, Герой Советского Союза.
 Мартынов, Александр Николаевич (1892—1956) — российский футболист.
 Мартынов, Александр Павлович (1875—1951) — жандармский офицер, начальник Московского охранного отделения.
 Мартынов, Александр Самойлович (1865—1935) — русский революционер, меньшевик.
 
 Мартынов, Александр Степанович (1933 — 2013) — советский и российский китаист.
 Мартынов, Александр Тихонович  (род. 1942) — советский и российский тренер (борьба самбо), заслуженный тренер России.